Тарасівка — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Дніпровська сільська рада.
 
Площа села — 34,3 га. Кількість дворів — 20, кількість населення на 01.01.2007 р. — 37 чол.

Географія 
Село Тарасівка знаходиться за 2 км від лівого берега річки Дніпро, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Улянівка.

Село розташоване за 39 км від районного центру, за 39 км від обласного центра. Найближча залізнична станція — Вільнянськ — знаходиться за 39 км від села.

Історія 
Село утворилось в 1920-х роках, його перша назва Чубарівка (на честь партійного діяча В. Я. Чубаря).

В 1932–1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 1940-х рр. село перейменовано на честь більшовицького комдива В. І. Чапаєва.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

12 травня 2016 року перейменоване на село Тарасівка.

Примітки

Джерела 
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області
Села, перейменовані в рамках декомунізації